

Вотервілл — місто, штат Айова
 Вотервілл — місто, штат Канзас
 Вотервілл — місто, штат Мен
 Вотервілл — місто, штат Міннесота
 Вотервілл — місто, штат Огайо
 Вотервілл — місто, штат Вермонт
 Вотервілл — місто, штат Вашингтон
 Вотервілл — місто, штат Вісконсин
 Вотервілл — селище, штат Нью-Йорк